Porsche Supercup 2003 – jedenasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 25 kwietnia we Włoszech a zakończył się 12 września także we Włoszech po dwunastu wyścigach.

Lista startowa 
G = Występujący gościnnie w wyścigu

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2003 w sportach motorowych